Hsing-t’ai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xintai (ort), Shandong, 
 Xingtai (ort i Kina), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar